Bosilovo (makedonska: Босилово) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Bosilovo, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Bosilovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bosilovo är varierad. Den högsta punkten i närheten är Visoka Čuka,  meter över havet,  kilometer sydost om Bosilovo. Närmaste större samhälle är Strumica,  kilometer väster om Bosilovo. 

I omgivningarna runt Bosilovo växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Bosilovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bosilovo (kommun)